Jade Engine – silnik gier komputerowych stworzony przez przedsiębiorstwo Ubisoft na potrzeby gry Beyond Good & Evil. Nazwa silnika wzięła się od imienia głównej bohaterki tej gry, Jade.

Gry używające Jade Engine 
 Beyond Good & Evil (2003)
 Prince of Persia: Piaski czasu (2003)
 Prince of Persia: Dusza wojownika (2004)
 Prince of Persia: Dwa trony (2005)
 Peter Jackson’s King Kong (2005)
 Rayman: Szalone Kórliki (2006)
 TMNT (2007)
 Rayman: Szalone Kórliki 2 (2007)
 Naruto: Rise of a Ninja (2007)
 Naruto: The Broken Bond (2007)
 Avatar: Gra komputerowa (2007, Wii)
 Prince of Persia: Zapomniane piaski (2010, Wii i PSP)

Linki zewnętrzne 
 Lista gier opartych na silniku 

Silniki gier komputerowych